Older (album), het derde studioalbum van de Britse zanger George Michael
 Older (single), een nummer van de Britse zanger George Michael van het gelijknamige album